Velika nagrada San Marina 1999 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1999. Odvijala se je 2. maja 1999.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:26,362
|  
|-
! 2
| 1
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:26,384
| +0,022
|-
! 3
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:26,538
| +0,176
|-
! 4
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:26,993
| +0,631
|-
! 5
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 1:27,313
| +0,951
|-
! 6
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:27,409
| +1,047
|-
! 7
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:27,613
| +1,251
|-
! 8
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:27,708
| +1,346
|-
! 9
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 1:27,770
| +1,408
|-
! 10
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 1:28,142
| +1,780
|-
! 11
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:28,205
| +1,843
|-
! 12
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 1:28,246
| +1,884
|-
! 13
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:28,253
| +1,891
|-
! 14
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:28,403
| +2,041
|-
! 15
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:28,599
| +2,237
|-
! 16
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:28,750
| +2,388
|-
! 17
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:28,765
| +2,403
|-
! 18
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 1:29,293
| +2,931
|-
! 19
| 23
|  Mika Salo
| BAR-Supertec
| 1:29,451
| +3,089
|-
! 20
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 1:29,656
| +3,294
|-
! 21
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 1:30,035
| +3,673
|-
! 22
| 22
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:30,945
| +4,583
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 62
| 1:33:44,792
| 3
| 10
|-
! 2
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 62
| + 4,265 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 61
| +1 krog
| 6
| 4
|-
! 4
| 11
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 61
| +1 krog
| 8
| 3
|-
! 5
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 61
| +1 krog
| 16
| 2
|-
! 6
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 61
| +1 krog
| 13
| 1
|-
! 7
| 23
|  Mika Salo
| BAR-Supertec
| 59
| +3 krogi
| 19
|  
|-
! 8
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 59
| +3 krogi
| 22
|  
|-
! 9
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 59
| +3 krogi
| 21
|  
|-
! 10
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 58
| Motor
| 12
|  
|-
! 11
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 58
| Zavrten
| 10
|  
|-
! Ods
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 49
| Zavrten
| 15
|  
|-
! Ods
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 48
| Pedal za plin
| 11
|  
|-
! Ods
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 46
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 46
| Zavrten
| 7
|  
|-
! Ods
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 29
| Pritisk goriva
| 20
|  
|-
! Ods
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 28
| Pedal za plin
| 9
|  
|-
! Ods
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 17
| Zavrten
| 1
|  
|-
! Ods
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 5
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 5
| Zavrten
| 17
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 0
| Menjalnik
| 14
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 0
| Zavrten
| 5
|  
|}

Rezultati po krogih 

<font color=red>Rdeča števila</font color> pomenijo postanek v tistem krogu.

Formula 1 sezona 1999
1999